Эсаси:

 Эсаси — посёлок в Японии, находящийся в уезде Эсаси округа Соя губернаторства Хоккайдо.
 Эсаси — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хияма округа Хияма губернаторства Хоккайдо.